Попов Леонід Сергійович (нар. 1946) — радянський і російський кіноактор, кінорежисер та сценарист.
 Попов Сергій Васильович (1926—1978) — радянський державний діяч. Депутат Верховної Ради Російської РФСР 8—9-го скликань. Депутат Верховної Ради СРСР 9-го скликання (1978).
 Попов Сергій Олександрович (нар. 1971) — радянський та український футболіст, захисник (виступал за донецький «Шахтар» та національну збірну України).
 Попов Сергій Олександрович (кінорежисер) (нар. 1974) — російський кінорежисер.
 Попов Сергій Сергійович (1991) — український пляжний волейболіст, триразовий чемпіон України.
 Попов Сергій Сергійович (музикант) — російський рок-музикант, з 2002 року виступає у хард'н'хеві-гурті «Арія».
 Попов Сергій Юрійович — український журналіст, ведучий, редактор.